Razzmatazz peut avoir les significations suivantes :
 Un mot anglais désignant soit quelque chose de tape-à-l'œil, soit désignant les propos d'une personne tenant un double langage

un titre d'album du groupe de musique I Don't Know How But They Found Me
 Une chanson du groupe britannique Pulp, parue sur les albums His 'N' Hers et Intro
 Une chanson du groupe Froggy Mix et chanson du générique de la série anime Cardcaptor Sakura
 Une discothèque espagnole située à Barcelone
 Une chanson du chanteur italien Paolo Conte, parue sur l'album Razmataz sorti en 2000
 Une variété d'Echinacea purpurea
 Avec une orthographe approchante, une chanson de Quincy Jones sortie en 1981 et nommée "Razzamatazz"